Анатолий Никифорович Санжаровский (род. 10 сентября 1938, c. Ковда, Мурманская область) — российский писатель. Член Союза писателей Москвы.

Биография 
Родился 10 сентября 1938 года в селе Ковда Кандалакшского района Мурманской области в семье ссыльных переселенцев. В 1966 году окончил факультет журналистики Ростовского университета. Женат. Имеет сына.

Член Московской Ассоциации жертв незаконных репрессий.

Работы

Повести 
 В Батум, к отцу
 Оренбургский платок
 Что девушка не знает, то её и красит
 Пешком через Байкал
 Хорошо медведя в окно дразнить, или Герой из книги рекордов Гиннеса
 Жених и невеста
 В центре Европы
 И всё равно не забудь!
 Дзыга
 Вас приветствует солнцеликая Ялта!
 Генацвалечка

Романы 
 Трилогия «Мёртвым друзья не нужны». (Романы: «Поленька», «Дожди над Россией», «Что посмеешь, то и пожнёшь».)
 Трилогия «Высокие дни». (Романы: «Вся надежда на смерть!», «Пятьсот кругов над красной пропастью», «Кукуня, или Гриша и сбоку мы».) — одно из крупнейших произведений в России. В трилогии насчитывается 2584 страницы.
 Сибирская роза
 Верховина, или Путь из-за океана

Автобиография 
 Стакан распятой земли, или Репрессированный ещё до зачатия. (Галопом по этажам жизни)

Также Анатолий Санжаровский и многих рассказов и публикаций (около тысячи). Автор цикла иронических рассказов «Блёстки» и сборника пословиц, поговорок, загадок, примет о природе «Природы краса».
Занимается переводами украинских, белорусских, польских, немецких писателей. Выпустил одиннадцать томов Собрания сочинений. Заканчивает работу над двенадцатым томом.
.

Литература 
 Всероссийский автобиобиблиографический ежегодник «На пороге XXI века» (Москва, «Московский Парнас», 1999, 2000, 2002, 2004, 2007)
 Энциклопедический словарь-справочник Сергея Чупринина «Новая Россия: мир литературы» (Москва, 2003)
 Энциклопедический справочник «Великая Россия. Имена» (Москва, 2007)
 Общеканадская газета «Наша Канада» (Торонто, № 10 от 24 мая 2007 года)

Примечания 

"Взвихрённая Русь" (роман-озарение)   Анатолий Санжаровский "Оренбургский платок" (сборник) стр.178 - 373  серия "Урал-батюшка" издательство "Вече" 2018
Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели XX века